Voornaam
 Babette Blue - Belgisch pornoactrice
 Babette Degraeve - Belgisch beeldhouwster
 Babette Moonen - Belgisch radiopresentatrice
 Babette van Veen - Nederlands actrice en zangeres
 Babette Labeij - Nederlands zangeres
 Babette Holtmann - Nederlands zangeres en actrice

Overig
 Babette (stripverhaal) - Belgisch stripverhaal
 Babettes gæstebud - Deense film uit 1987
 Babette (voornaam)